Horquilla puede hacer referencia a:
Horquilla, horca, horqueta o pala de ganchos, herramienta de labranza.
 Horquilla de motocicleta, pieza formada por el tubo de dirección y unos brazos que sujetan el buje de la rueda delantera. 
 Horquilla de bicicleta, ídem para este vehículo.
 Horquilla, en automovilismo una curva cerrada.
 Horquilla para el cabello, un accesorio para peinados.
Horquilla, localidad de la provincia de Chaco, Argentina.
 Horquilla de replicación, proceso de duplicación del ADN.
 Horquilla, soporte para apoyar las armas de fuego.
 En fotografía a la técnica de horquillado o bracketing, secuencia de tomas con diferentes variables de exposición, apertura, enfoque, etc...